Чегем — місто у Кабардино-Балкарії
 Чегем — річка у Кабардино-Балкарії
 Чегем — колишнє село, нині місцевість у селі  у Абхазії, відома з роману Фазіля Іскандера

Див. також 

 Чегемська ущелина